Pierre Guéguin (1896-1944), maire de Concarneau et conseiller général du Finistère, membre du PCF.